La saison 2007-2008 de Ligue 2 est la soixante-neuvième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002). Division venant après la Ligue 1, elle oppose matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1.

Les trois premiers clubs se verront promus en Ligue 1 la saison prochaine, tandis que les trois derniers seront relégués en National. La saison se déroule du vendredi  au vendredi .

Les 20 clubs participants 

Rétrogradés de Ligue 1 : 
 ES Troyes AC,  de Ligue 1 la saison passée
 CS Sedan-Ardennes, avant-dernier de Ligue 1 la saison passée
 FC Nantes, dernier de Ligue 1 la saison passée

Promus de National :
 Clermont Foot, champion de National la saison passée
 US Boulogne, vice-champion
 SCO Angers, troisième

Classement 

|}
Victoire à 3 points.

Note  : à la suite de la décision du jeudi  de la Commission Supérieure d'Appel après les incidents du match entre le SC Bastia et le FC Libourne-Saint-Seurin, le club de Bastia a été sanctionné du retrait de deux points au classement.

Leader journée par journée

Résultats

Classement des buteurs 
Le tableau suivant liste les joueurs selon le classement des buteurs pour la saison 2007-2008 de Ligue 2.

Tableau d'honneur 
 Montent en L1 : Le Havre AC, FC Nantes, Grenoble Foot
 Descendent en L2 : RC Lens, RC Strasbourg, FC Metz,
 Montent en L2 : Vannes OC, Tours FC, Nîmes Olympique
 Descendent en National : Chamois niortais FC, FC Libourne-Saint-Seurin, FC Gueugnon

Affluences

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Championnat de France de football 2007-2008
 Championnat de France de football National 2007-2008
 Coupe de France de football 2007-2008
 Coupe de la Ligue française de football 2007-2008

France M2